Gymnothorax favagineus
Gymnothorax moringa
Gymnothorax ocellatus
Muraena helena

Desambiguação